Александроневская:
 Александроневская (Краснодарский край) (Александро-Невская) — станица в Выселковском районе Краснодарского края (бывш. Кубанская область)
 Александро-Невская (Сасаплы) — станица в Тарумовском районе Дагестана (бывш. Кизлярский отдел Терской области)
 Александроневская — село Убинского района Новосибирской области
 Александроневская (станция) — железнодорожная станция на линии Рязань-Богоявленск
 Александроневская Лавра (София) — крупнейший православный храм на Балканах

См. также 
 Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге
 Александро-Невский
 Александро-Невское